Die Verbandsliga Niedersachsen 1987/88 war die 39. Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Niedersächsischen Fußballverband. Sie war eine Ebene unterhalb der drittklassigen Oberliga Nord angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen. Sieger wurde zum dritten Mal der VfL Herzlake.

Vereine 

Im Vergleich zur Saison 1986/87 war keine Mannschaft aus der Oberliga Nord abgestiegen, während auch keine Mannschaft aufgestiegen war. Die beiden Absteiger MTV Gifhorn und SC Uelzen 09 hatten die Verbandsliga verlassen und wurden durch die beiden Aufsteiger SpVg Aurich (erstmals in der höchsten niedersächsischen Amateurliga) und VfV Hildesheim (Rückkehr nach 16 Jahren) ersetzt.

Saisonverlauf 
Die Meisterschaft und Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord sicherte sich der VfL Herzlake. Als Zweit- und Drittplatzierter durften Blau-Weiß Lohne und Preußen Hameln ebenfalls teilnehmen. Herzlake konnte sich durchsetzen und stieg somit auf. Die Mannschaften auf den beiden letzten Plätzen mussten absteigen. Die SVG Einbeck verließ die Liga nach fünf Jahren, der TuS Lingen nach vier Spielzeiten.

Tabelle

Literatur

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Niedersachsen 1987/88 im deutschen Fußball-Archiv

1987
Fußballsaison 1987/88